6-й Чемпионат СССР по классической борьбе проходил в Москве с 4 по 6 июля 1935 года. 83 сильнейших борца оспаривали почётное звание чемпиона Советского Союза. Из восьми чемпионов прошлого года только двое удержались на своих местах. В практику спортивной борьбы снова была введена «ничья» как оценка схватки равных противников.

Медалисты

Итоговое положение 
 Наилегчайший вес

 Легчайший вес

 Полулёгкий вес

 Лёгкий вес

 Полусредний вес

 Средний вес

 Полутяжёлый вес

 Тяжёлый вес

Литература 
 Всё о спорте: Справочник Т. 1, 2-е издание / Сост. А. А. Добров. — М.: Физкультура и спорт, 1978;
 Спортивная борьба: Справочник / Сост. Б. М. Чесноков — М.: Физкультура и спорт, 1954.

Ссылки 
 6-Чемпионат СССР по греко-римской.4-6 июля 1935г.Москва.Россия.

Борьба в СССР в 1935 году
1935 год в Москве
Июль 1935 года
Соревнования по борьбе в Москве
Спорт в России в 1935 году
Чемпионаты СССР в 1935 году